John Speccott ist der Name folgender Personen:

* John Speccott (Politiker, um 1561) (um 1561–1644), englischer Politiker
 John Speccott (um 1641–vor 1678), englischer Politiker, siehe John Speccot (Politiker, um 1641)
 John Speccott (1665–1705), englischer Politiker, siehe John Speccot (Politiker, 1665)

Siehe auch:
 John Speccot